Wiesel steht für:

 Wiesel, eine Untergattung in der Familie der Marder

Fahrzeugtypen:

 Wiesel (militärisches Kettenfahrzeug), ein gepanzertes luftverlastbares Fahrzeug der deutschen Bundeswehr
 Wiesel-Klasse, ein Schnellboot der Volksmarine der DDR
 Zobel-Klasse#Bootsliste, ein Schnellboot der westdeutschen Marine 
 Wieselbus, bestimmte Pendlerbusse bzw. Züge in Niederösterreich
 Wiesel (Motorroller), den Motorrollertyp der VEB Industriewerke Ludwigsfelde
 Wieslauftalbahn, volkstümliche Bezeichnung für eine Eisenbahnstrecke in Baden-Württemberg

Personen:
 Elie Wiesel (1928–2016), US-amerikanischer Schriftsteller, Träger des Friedensnobelpreises
 Johann Wiesel (1583–1662), erster gewerblicher Fernrohrbauer im deutschen Raum
 Karl Wiesel (1881–1941), österreichischer Unternehmer, Filmkaufmann und Filmproduzent sowie ein Münchner Filmpionier
 Pauline Wiesel (1778–1848), Freundin der Rahel Varnhagen
 Richard Wiesel (1864–1943), deutscher Arzt und Inhaber eines Sanatoriums in Ilmenau
 Thorsten Wiesel (* 1976), deutscher Betriebswirtschaftler (Marketing) und Hochschullehrer 
 Torsten N. Wiesel (* 1924), schwedischer Neurobiologe, Nobelpreisträger 
 Uzi Wiesel (1927–2019), israelischer Cellist und Musikpädagoge
 Wolf-Günter Wiesel (* 1947), deutscher Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
Weasel word, Wort mit vager und unscharfer Bedeutung